В соответствии с Законом № 764 от 27.12.2001 об административно-территориальном устройстве Республики Молдова, в состав Кантемирского района входит 51 населённый пункт, в том числе:
 1 город — Кантемир ();
 11 сёл, не входящих в состав коммун;
 39 сёл, входящих в состав 15 коммун.

Примечания 

Кантемирский район
Кантемирский район